Canadian (Oklahoma)
 Canadian (Texas)
 Canadian Soccer League, competició de futbol del Canadà
 Canadian Kennel Club, organització que té per objectiu la promoció i l'afavoriment de la cria de races de gos.